В реестр морских портов России включены 67 портов, которые входят в пять морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей, трёх океанов и Каспийского моря. Грузооборот морских портов России за 2021 год составил 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7 % в сравнении с итоговым показателем 2020 года. Объём перевалки сухогрузов составил 412,8 млн тонн (+2,0 %), в том числе: угля — 202,7 млн тонн (+7,6 %), грузов в контейнерах — 61,2 млн тонн (+6,1 %), зерна — 42,4 млн тонн (-15,8 %), черные металлы — 29,0 млн тонн (+7,8 %), минеральных удобрений — 19,3 млн тонн (+0,4 %), руда — 11,9 млн тонн (-9,6 %). Объём перевалки наливных грузов составил 422,4 млн тонн (+1,5 %), в том числе сырой нефти — 238,1 млн тонн (+1,3 %), нефтепродуктов — 146,7 млн тонн (+2,7 %), сжиженного газа — 32,3 млн тонн (-0,7 %), пищевые грузы — 4,2 млн тонн (-7,9 %), перевалка осталась на уровне прошлого года и составила 216,3 млн тонн. Экспортных грузов перегружено 660,9 млн тонн т (+2,2 %), импортных грузов — 40,5 млн тонн (+10,8 %), транзитных — 64,2 млн тонн т (+4,1 %), каботажных — 69,5 млн тонн (-8,7 %).

Главная роль морского транспорта России заключается в осуществлении экспортно-импортных перевозок грузов, развиваются малый и большой каботаж. Основная проблема морского транспорта России — нехватка портов в целом и крупных портов с большим грузооборотом в частности, а также мелководность 60 % российских портов.

Наибольший грузооборот приходится на порты Балтийского бассейна. Через Балтийский бассейниз России вывозят нефть, лес, металлы, а ввозят — машины, промышленные и продовольственные товары. В структуре экспорта Черноморского бассейна преобладают нефть и нефтепродукты, уголь, металлы, лес, строительные материалы, а в структуре импорта — зерно, сахар, машины и оборудования, трубы для трубопроводов, продукты питания. В Каспийском бассейне преобладают каботажные перевозки, где преобладают нефть и нефтепродукты, соль, зерно, хлопок, шерсть, рыба. Дальневосточный бассейн осуществляет каботажные и экспортно-импортные перевозки. Через порты Дальнего Востока вывозят рыбу, лес, уголь, нефть, продовольствие, ввозят машины, оборудование, металлы. В бассейне действует морская железнодорожная переправа Ванино — Холмск. Арктический бассейн — район быстрого роста морских перевозок, где важную роль играет Северный морской путь. В структуре экспорта преобладают уголь, лес, нефтепродукты, руды цветных металлов, оборудование, в структуре импорта — продовольствие.

Список портов по бассейнам 
Ниже представлен список портов Российской Федерации с их основными характеристиками на 2022 год.  в таблице выделены незамерзающие порты.  — порты Северного морского пути.

Азово-Черноморский бассейн

Балтийский бассейн

Каспийский бассейн

Дальневосточный бассейн

Арктический бассейн

Карта 
Величина грузооборота крупнейших портов за 2021 год:
  — от 1 млн до 10 млн т
  — от 10 млн до 20 млн т
  — от 20 млн до 50 млн т
  — от 50 млн до 100 млн т
  — свыше 100 млн т

Грузооборот портов 
Ниже представлен алфавитный список морских портов России и величина их грузооборота (в тыс. т) за 2003—н.в.

Данные за 2003—2012 в основном по данным ЕСИМО.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Морские порты России
 Реестр морских портов Российской Федерации
 Росморпорт
 Грузооборот морских портов России за 2012 год
 Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2016 года

С
Списки:Транспорт России
Списки портов